Mathias Müller (ur. 1992) – niemiecki hokeista na trawie, medalista olimpijski z Rio de Janeiro
 Mathias Müller (zm. po 1784) – lwowski malarz i pozłotnik